IMAGE (satélite)
Image Comics
Image Entertainment
Images (filme), com Susannah York (1972)

Música
Image (álbum), álbum de Luna Sea
Images - The Best of Jean Michel Jarre